Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Ювентус». В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне.

«Ювентус» является самым титулованным клубом Италии. Туринцы 36 раз побеждали в чемпионате Италии, 11 раз завоевывали Кубок Италии и 7 раз становились обладателями Суперкубка Италии. каждое из этих достижений является рекордным. 11 раз «Ювентус» завоевывал международные трофеи (2 Межконтинентальных кубка, 2 Кубка европейских чемпионов (Лига чемпионов), 1 Кубок обладателей кубков, 3 Кубка УЕФА, 1 Кубок Интертото и 2 Суперкубка УЕФА).

В 2006 году «Ювентус» стал участником коррупционного скандала, в результате чего команда была отправлена в Серию B. Кроме того клуб был лишен чемпионских титулов 2005 и 2006 годов.

История 

Футбольный клуб «Ювентус» был основан в 1897 году. В 1900 году туринцы начали выступать в чемпионате Италии, и уже в 1905 году завоевали первый чемпионский титул. В период с 1930 по 1935 год «Ювентус» рекордные 5 раз подряд победил в чемпионате (впоследствии этот рекорд повторили «Торино» в 1940-х, «Интер» в 2000-х и сам «Ювентус» в 2010-х). «Скудетто» 1958 года стало для клуба десятым и позволило раньше других добавить к эмблеме золотую звезду. Чемпионские титулы 1982 и 2015 годов принесли клубу вторую и третью звезды на эмблеме соответственно, чего пока не добилась ни одна другая итальянская команда.

Описание сезонов

Расшифровка сокращений 

 М = количество матчей
 В = выиграно матчей
 Н = ничейные результаты
 П = проиграно матчей
 ГЗ = голов забито
 ГП = голов пропущено
 О = набрано очков
 Место = итоговое место

 Фед = Федеральный чемпионат
 1 кат = Первая категория
 Ит = Итальянский чемпионат (допускались только итальянские игроки)
 1 див = Первый дивизион
 Нац = Национальный дивизион
 Пьем = группа Пьемонт
 Квал = Квалификация
 Сев = Северный дивизион
 ПФ = Полуфинальный групповой этап

 КР1 = первый квалификационный раунд
 КР2 = второй квалификационный раунд
 КР3 = третий квалификационный раунд
 КР4 = четвёртый квалификационный раунд
 ГК1 = первый групповой квалификационный раунд
 ГК2 = второй групповой квалификационный раунд
 Группа = групповая стадия
 2Гр = групповая стадия
 1/16 = 1/16 финалa
 1/8 = 1/8 финалa
 1/4 = четвертьфинал
 1/2 = полуфинал
 Ф = финал
 н/п = турнир не проводился
 н/у = «Ювентус» не принимал участия в розыгрыше

Легенда

Статистика по сезонам

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Сезоны ФК «Ювентус»
Списки сезонов футбольных клубов